Результаты соревнований по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх 2002 года. Состязания в скоростном спуске, супергиганте и комбинации проходили на трассах в Сноубэйсин, гигантский слалом состоялся в Парк-Сити, слалом — в Дир-Вэлли. Десять состязаний прошли в период с 10 по 23 февраля.

Британец Алан Бакстер выиграл бронзу в слаломе, но затем был лишён награды за применение допинга, и медаль перешла к Бенджамину Райху. Это был первый случай в истории горнолыжного спорта на Олимпийских играх, когда спортсмен лишился медали из-за допинга.

Мужская программа

Скоростной спуск 

Дата: 10 февраля 2002, 10:00
Участок: «Grizzly Downhill»
Старт: 2831 м, Финиш: 1948 м
Высота: 883 м, Длина: 2860 м
Стартовали 54 спортсмена, финишировали 53.

Супергигант 

Дата: 16 февраля 2002, 10:00
Участок: «Grizzly Super-G»
Старт: 2596 м, Финиш: 1948 м
Высота: 648 м, Длина: 2018 м
Стартовали 55 спортсменов, финишировали 34.

Гигантский слалом 

Дата: 21 февраля 2002, 10:00 и 13:00
Участок: «CB’s Run»
Старт: 2510 м, Финиш: 2120 м
Высота: 390 м
Стартовали 78 спортсменов, финишировали 57.

Слалом 

Дата: 23 февраля 2002, 10:00 и 13:00
Участок: «Know You Don’t»
Старт 2488 m, Финиш 2274 m
Высота: 214 m
Стартовали 77 спортсменов, финишировали 33.

Комбинация 

Дата: 13 февраля 2002, 10:00 (скоростной спуск) и 13:00 (слалом)

Участок скоростного спуска: «Grizzly Downhill»
Старт: 2787 м, Финиш: 1948 м
Высота: 839 м, Streckenlänge: 2679 m

Участок слалома: «Wildflower Slalom»
Старт: 2113 м, Финиш: 1948 м
Высота: 165 м

Стартовали 47 спортсменов, финишировали 25.

Женская программа

Скоростной спуск 

Дата: 12 февраля 2002, 12:10
Участок: «Wildflower Downhill»
Старт: 2748 м, Финиш: 1948 м
Высота: 800 м, Длина: 2694 м
Стартовали 38 спортсменок, финишировали 35.

Супергигант 

Дата: 17 февраля 2002, 10:00
Участок: «Wildflower Super-G»
Старт: 2548 м, Финиш: 1948 м
Высота: 600 м, Длина: 1944 м
Стартовали 43 спортсменки, финишировала 31.

Гигантский слалом 

Дата: 22 февраль 2002, 10:00 и 13:00
Участок: «CB’s Run»
Старт: 2510 м, Финиш: 2120 м
Высота: 390 м
Стартовали 68 спортсменок, финишировали 48.

Слалом 

Дата: 20 февраля 2002, 10:00 и 13:00
Участок: «Know You Don’t»
Старт: 2488 м, Финиш: 2274 м
Высота: 214 м
Стартовали 68 спортсменок, финишировали 38.

Комбинация 

Дата: 14 февраля 2002, 14:45 (скоростной спуск) и 10:00 (слалом)

Участок скоростного спуска: «Wildflower Downhill»
Старт: 2655 м, Финиш: 1948 м
Высота: 707 м, Streckenlänge: 2237 м

Участок слалома: «Wildflower Slalom»
Старт: 2100 м, Финиш: 1948 м
Высота: 152 м
Стартовали 31 спортсменка, финишировали 24.

Ссылки 
 Результаты зимних Олимпийских игр 2002 года, горнолыжный спорт

Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2002
2002